"Monastier" pode ser:
 Monastier di Treviso, comuna italiana do Vêneto
 Le Monastier-sur-Gazeille, comuna francesa de Haute Loire
 Le Monastier-Pin-Moriès, comuna francesa de Lozére

Desambiguações de topônimos